Název Cairo nese více sídel v USA, vychází z Káhiry (v angličtině Cairo):

 Cairo (Georgie)
 Cairo (Illinois)
 Cairo (Missouri)
 Cairo (Nebraska)
 Cairo (New York)
 Cairo (Ohio)
 Cairo (Oklahoma)
 Cairo (Oregon)
 Cairo (Tennessee)
 Cairo (Západní Virginie)

 jiný význam
 Cairo (grafická knihovna)
 Cairo (operační systém)